CHH steht als Abkürzung für:
 Choice Hotels International, amerikanische Unternehmensgruppe (Börsenkürzel)
 ICAO-Code der chinesischen Fluggesellschaft Hainan Airlines
 IATA-Code des peruanischen Flughafen Chachapoyas
 Closed Hi-Hat, ein in geschlossener Stellung mit dem Schlagzeugstick gespieltes Hi-Hat

chh steht für:
 Lower Chinook (ISO-639-3-Code), eine der Chinook-Sprachen

Ch.H. steht für:
 Chausseehaus auf Karten der Preußischen Landesaufnahme

Abkürzung